ad usum steht für:
 ad usum Delphini
 ad usum proprium, zum Eigengebrauch